Wet voorzieningen gehandicapten, een Nederlandse wet (in 2007 vervangen)
 Wet voorkeursrecht gemeenten, een Nederlandse wet